Hartington désigne :

 Hartington, une ville située dans le Derbyshire.

 Hartington, une ville située dans l’État du Nebraska.